Ivan Strinić (ur. 17 lipca 1987 w Splicie) – chorwacki piłkarz grający na pozycji lewego obrońcy. Od 2018 zawodnik włoskiego Milanu.

Kariera klubowa 
Karierę piłkarską Strinić rozpoczął w klubie Hajduk Split. Początkowo nie przebił się jednak do składu pierwszej drużyny i w 2006 roku odszedł do francuskiego Le Mans UC72 B. Tam przez rok grał w amatorskich rezerwach w czwartej lidze. W 2007 roku wrócił do Chorwacji i został piłkarzem Hrvatskiego Dragovoljaca z Zagrzebia. Przez rok grał w jego barwach w drugiej lidze.

Latem 2008 roku Strinić ponownie został zawodnikiem Hajduka, a 27 lipca 2008 zadebiutował w pierwszej lidze w wygranym 1:0 domowym meczu z NK Zadar. W 2009 roku wywalczył wicemistrzostwo Chorwacji. W sezonie 2009/2010 stał się podstawowym zawodnikiem Hajduka. 31 października 2009 w meczu z Dinamem Zagrzeb (2:1) strzelił swojego pierwszego gola w lidze. W 2010 roku ponownie został wicemistrzem kraju, a także zdobył Puchar Chorwacji. 27 stycznia 2011 roku podpisał kontrakt z ukraińskim Dniprem Dniepropetrowsk. 5 stycznia 2015 SSC Napoli ogłosiło podpisanie kontraktu z piłkarzem. 31 sierpnia 2017 odszedł za 2 miliony euro do UC Sampdoria. W sezonie 2017/2018 w barwach klubu z Genui rozegrał w lidze 17 spotkań. Po zakończeniu rozgrywek na zasadzie wolnego transferu przeszedł do A.C. Milan. W sierpniu 2018 roku zdiagnozowano u niego problemy z sercem, które wykluczyły z gry na okres około 6 miesięcy.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Chorwacji Strinić zadebiutował 19 maja 2010 roku w wygranym 1:0 towarzyskim spotkaniu z Austrią. W 2010 roku grał też w barwach Chorwacji w eliminacjach do Euro 2012.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 Profil na stronie Nogmetniego Magazinu 
 
 

Reprezentanci Chorwacji w piłce nożnej
Piłkarze FK Dnipro
Piłkarze Hajduka Split
Piłkarze Le Mans FC
Piłkarze NK Hrvatski Dragovoljac
Piłkarze SSC Napoli
Piłkarze UC Sampdoria
Piłkarze A.C. Milan
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Ludzie urodzeni w Splicie
Urodzeni w 1987